Ishockey vid olympiska vinterspelen 1936 spelades i Garmisch-Partenkirchen i Tyskland 6–16 februari 1936. Överraskande nog vann inte Kanada denna turnering, utan i stället segrade Storbritannien. Kanada slutade på andra plats, medan USA vann bronsmedaljerna.

Den olympiska ishockeyturneringen i Garmisch-Partenkirchen räknades samtidigt som det tionde världsmästerskapet och det tjugoförsta Europamästerskapet (som då var gemensamma turneringar). 15 landslag deltog, vilket var nytt rekord. Turneringen startade med fyra grupper där ettan från varje grupp gick vidare till ett andra gruppspel. I det andra gruppspelet som var uppdelat i två grupper gick två lag vidare till ett slutligt finalspel med fyra lag i en grupp. De inbördes mötena från det tidigare gruppspelet räknades då in. Sensationellt vann inte Kanada utan istället Storbritannien som vann sitt möte med Kanada med 2–1.

Medaljfördelning

Inledande omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Mellanomgång

Grupp A

Grupp B

Finalomgång 
Resultaten från inbördes matcher mellan lag från samma grupp i mellanomgången överfördes till finalomgången.

Slutplacering

Laguppställningar

Sverige 
Målvakter: Herman Carlson, Wilhelm Larsson-Lagheim
Backar: Sven "Svenne Berka" Bergqvist, Bertil Lundell, Axel Nilsson
Forwards: Stig Emanuel "Stickan" Andersson, Ruben Carlsson, Holger Engberg, Åke "Sparven" Ericson, Lennart Hellman, Torsten Jöhncke, Yngve Liljeberg, Bertil Norberg, Wilhelm Petersén

Referenser

Noter

Externa länkar
 

 

Ishockey vid olympiska vinterspelen 1936
Internationella ishockeytävlingar i Tyskland
Ishockeysäsongen 1935/1936
Sportevenemang i Tyskland
1936